San Giovanni Crisostomo der Name mehrerer italienischer Kirchen mit Patrozinium des Hl. Johannes Chrysostomos

 San Giovanni Crisostomo, Kirche in Mailand
 San Giovanni Crisostomo, Kirche in Rom
 San Giovanni Crisostomo, Kirche in Venedig

 Teatro San Giovanni Crisostomo (oder Grisostomo) ist der ursprüngliche Name des späteren Teatro Malibran in Venedig